Bajchén kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Bajchén, Tenejapa, Chiapas, 
 Bajchén, Oxchuc, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar